Guandu bezeichnet:

 Guandu (官渡区), Stadtbezirk von Kunming in der chinesischen Provinz Yunnan
 Guandu (Chishui) (官渡镇), Großgemeinde der Stadt Chishui in der chinesischen Provinz Guizhou
 Guandu (Hechuan) (官渡镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Hechuan der chinesischen Stadt Chongqing
 Guandu (Liuyang) (官渡镇), Großgemeinde der Stadt Liuyang in der chinesischen Provinz Hunan
 Guandu (Potou) (官渡镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Potou in der chinesischen Provinz Guangdong
 Guandu (Wanyuan) (官渡镇), Großgemeinde der Stadt Wanyuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Guandu (Wengyuan) (官渡镇), Großgemeinde im Kreis Wengyuan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Guandu (Wushan) (官渡镇), Großgemeinde im Kreis Wushan der chinesischen Stadt Chongqing
 Guandu (Zhongmu) (官渡镇), Großgemeinde im Kreis Zhongmu in der chinesischen Provinz Henan
 Guandu (Zhushan) (官渡镇), Großgemeinde im Kreis Zhushan in der chinesischen Provinz Hubei
 Guandu (Guandu) (官渡街道), Straßenviertel im gleichnamigen Stadtbezirk in der chinesischen Provinz Yunnan
 Guandu (Maonan) (官渡街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Maonan in der chinesischen Provinz Guangdong